Корсаковский район — административно-территориальные единицы и муниципальные образования в России:

 Корсаковский район — район в Орловской области.
 Корсаковский район — район в Сахалинской области, в границах которого образован Корсаковский городской округ.